Карло́не () — італійське прізвище.

Відомі представники італійців зі Швейцарії, родина італо-швейцарських провінційних скульпторів (Таддео Карлоне, його брат, два племінники).

 Таддео Карлоне (? —1613), скульптор і архітектор, батько Джованні Баттіста Карлоне (з кантона Тічино).
 Джованні Баттіста Карлоне (1603–1684) — художник, син Таддео Карлоне.
 Джованні Бернардо Карлоне (1590–1630) — художник, син Таддео Карлоне.
 Джованні Андреа Карлоне (1626–1697)— художник, син Джованні Баттіста Карлоне.
 Ніколо Карлоне () — художник, брат Андреа Карлоне.